Bunam-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Bunam-myeon, Cheongsong-gun, socken i Cheongsong-gun, Norra Gyeongsang, 
 Bunam-myeon, Muju-gun, socken i Muju-gun, Norra Jeolla,